

Sigle 
 Alfa Romeo – casa automobilistica italiana
 Artrite reumatoide – malattia reumatica autoimmune
 Ascensione Retta – equivalente della longitudine sulla sfera celeste

Chimica 
 Ar – simbolo chimico dell'argon
 Ar – simbolo indicante il gruppo arile

Codici 
 AR – Codice vettore IATA di Aerolíneas Argentinas
 AR – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Argentina
 ar – Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua araba
 AR – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Arezzo (Italia)
 AR – Codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Arad (Romania)
 AR – Codice ISO 3166-2:CH del Canton Appenzello Esterno (Svizzera)
 AR – Codice ISO 3166-2:US dello stato dell'Arkansas (USA)

Informatica 
 .ar – dominio di primo livello dell'Argentina
 ar – comando Unix
 augmented reality

Religione 
 A.R. – Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù	
 A.R. – Suore Agostiniane Recollette

Toponimi 
 Ar (o Ar-Moab) – città biblica moabita
 AR – Arezzo (Italia) nelle targhe automobilistiche
 AR – identificativo dell'Arkansas (Stati Uniti d'America)

Altro 
 A/R – andata e ritorno
 A/R Andata + Ritorno – film del 2004
 AR – Area Record, nello sport
 AR – argento, in numismatica
 Ar – runa

Altri progetti